Nom popular dels monjos de l'Orde de Grandmont, als segles XI-XVIII.
 Nom genèric als càtars, seguidors del catarisme, als segles XII-XIV.
 Membres de l'orde mendicant dels Germans de la Penitència de Jesucrist, del .
 Bons Homes d'Anglaterra diverses comunitats de canonges regulars augustinians, desaparegudes al .
 Bons Homes de Vilar, nom popular dels Canonges Seculars de Sant Joan Evangelista, orde de canonges portuguès fundat entre els s. XV-XIX.
 Bonshommes: nom donat a França als frares de l'Orde dels Mínims, des del .